Bodiansky est un patronyme porté notamment par : 

 Vladimir Bodiansky (1894-1966), ingénieur français d'origine russe, spécialisé dans l'architecture moderne ;
 Vladimir V. Bodiansky (1929-2018), écrivain français, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Dimitri Bodiansky (1964-), ancien saxophoniste et claviériste du groupe Indochine ;

Homonymie de patronyme